Batmaid est une plateforme de placement privé lancée par la société suisse Vanguard Internet SA en avril 2015 et basée à Lausanne en Suisse.

Elle met en relation du personnel de ménage avec des employeurs pour des services ponctuels ou réguliers, organisés via la plate-forme.

Historique 

Fondée en avril 2015 par Andreas Schollin-Borg et Eric Laudet, la société est souvent comparée à Uber car elle met en relation du personnel de ménage avec des employeurs, privés ou PME, sans pour autant en être l'employeur. Le modèle d'Uber et Batmaid diffèrent cependant sur certains points ; pour sa part, Batmaid prend en charge la déclaration de l'employé aux autorités compétentes ainsi que le paiement des cotisations sociales AVS grâce à un mandat de gestion avec l'employeur. 

Durant l'été 2019, Martina Hingis devient ambassadrice de la plateforme et explique soutenir la lutte contre le travail au noir.

Controverses 
Le syndicat Unia reproche durant l'été 2019 à Batmaid de ne pas se soumettre aux conditions de travail prévues par les conventions collectives, estimant que Batmaid est l'employeur. Batmaid estime ne pas être l'employeur mais un intermédiaire.

Notes et références

Liens externes 

 

Entreprise ayant son siège en Suisse